Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Stolle – polski przemysłowiec, oficer
 Michael Stolle – niemiecki lekkoatleta
 Sandon Stolle – australijski tenisista